Myriangiales är en ordning av svampar. Myriangiales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myriangiales